El término Guadalquivir puede referirse a:

 El río Guadalquivir, en España.
 El río Nuevo Guadalquivir, en Bolivia.
 El grupo de rock andaluz Guadalquivir.
 La película hispano-italiana de 1957 Río Guadalquivir.